Изма́лков — русская фамилия, имеет женскую форму Измалкова.

Известные носители 
 Измалков, Алексей Матвеевич (1905 — 1968) — главный художник Военно-Морского Флота СССР, известный советский скульптор.
 Измалков, Валерий Николаевич (1955 — 2016) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Измалков, Иван Степанович (ок. 1779/1784 — после 1835) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
 Измалков, Сергей Егорович — генерал-майор, начальник УФСИН РФ по Республике Саха-Якутия, начальник ГУФСИН по Ростовской области.

См. также 
 Измалково — название населённых пунктов.